Jméno Tomáš Dub nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Tomáš Dub (* 1967) – český politik
 Tomáš Dub (fotbalista) (* 1974) – český fotbalista